

Das World Masters 1975 () war ein Dartsturnier, das am 4. Oktober 1975 im West Centre Hotel im Londoner Stadtteil Fulham zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Veranstalter war die British Darts Organisation (BDO), als Hauptsponsor fungierte das Tonträgerunternehmen Phonogram. In einem spielerisch starken Finale konnte der Waliser Alan Evans seinen Landsmann Rocky Jones mit 3:1 Legs besiegen.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug £ 2.000, davon £ 1.000 für den Gewinner.

Teilnehmer 
Eingeladen wurden 24 Teilnehmer, die nicht aus England stammten oder bestimmte Turniere siegreich bestritten hatten:

Acht weitere Teilnehmer wurden in einem Play-off der insgesamt 36 Qualifikanten aus den Grafschaften ausgespielt:

Turnierplan

Nachweise 
 Derek Brown: Guinness Book of Darts. London 1981, ISBN 0-85112-229-9, S. 108–112.
 Jacques Nieuwlaat: World Masters Men 1975. In: mastercaller.com, abgerufen am 5. Dezember 2021.

1975
Dartveranstaltung 1975
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham